Libanotis buchtormensis är en flockblommig växtart som först beskrevs av Fisch., och fick sitt nu gällande namn av Dc. Libanotis buchtormensis ingår i släktet Libanotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
buchtormensis